Papa Leone è il nome di tredici papi della Chiesa cattolica.

 Papa Leone I – 45º papa della Chiesa cattolica, 440-461
 Papa Leone II – 80º papa della Chiesa cattolica, 682-683
 Papa Leone III – 96º papa della Chiesa cattolica, 795-816
 Papa Leone IV – 103º papa della Chiesa cattolica, 847-855
 Papa Leone V – 118º papa della Chiesa cattolica, 903-903/904
 Papa Leone VI – 123º papa della Chiesa cattolica, 928-928
 Papa Leone VII – 126º papa della Chiesa cattolica, 935-939
 Papa Leone VIII – 131º papa della Chiesa cattolica, 963-965
 Papa Leone IX – 152º papa della Chiesa cattolica, 1048-1054
 Papa Leone X – 217º papa della Chiesa cattolica, 1513-1521
 Papa Leone XI – 232º papa della Chiesa cattolica, 1605-1605
 Papa Leone XII – 252º papa della Chiesa cattolica, 1823-1829
 Papa Leone XIII – 256º papa della Chiesa cattolica, 1878-1903